

Гілментон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Гілментон — місто, штат Вісконсин